Betumonga (Pagai Utara), een plaats in Indonesië
Betumonga (Sipora Utara), een plaats in Indonesië